СО — аббревиатура.
 СО — Созидательное общество
 СО — Стандарт организации.
СО — сельский округ.
 СО — сторожевой отряд.
 СО — часто используемое сокращение для обозначения Свердловской области.
 СО — серия грузовых паровозов, строившихся в СССР с 1933 по 1944 годы.
 СО — советский промышленный электровоз.
 СО — сигнализатор обледенения.
 СО — стыковочный отсек.
 СО — степень окисления.
 СО — сотрудник охраны.
 СО — сексуальная ориентация.
СО — система отсчёта.
 СО — семейное образование.
СО — система охлаждения.
СО - семейные обстоятельства- часто используется в школе/садике( прим. « отсутствие по с/о»).

См. также 
 Со (кириллица)
 Co (латиница)
 CO (значения)